L'Ourthe est une rivière de Belgique.
 L'Ourthe, parfois orthographiée « Ourte », est un ancien département français, nommé d'après la rivière du même nom.
 Ourthe, localité de la commune belge de Gouvy.
 L'Ourthe occidentale et l'Ourthe orientale sont deux rivières qui se réunissant pour former l'Ourthe.

Homonymie de toponyme